Si conoscono due santi irlandesi di nome Finnian

San Finnian di Clonard
San Finnian di Moville